Toponímia:
 Croix (cantó de Croix) municipi prop de Lilla i Roubaix al departament del Nord (regió dels Alts de França) 
 Croix (Territori de Belfort), municipi francès al departament del Territori de Belfort (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Croix-Caluyau, municipi al departament del Nord (Alts de França)
 Croix-Chapeau, municipi al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània, França)
 Croix-Fonsomme, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Croix-Mare, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)
 Croix-Moligneaux, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Croix-en-Ternois, municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Petit-Croix, municipi al departament del Territori de Belfort (Borgonya - Franc Comtat)
 Biografies:
 Adam de Croix (Chicago, 1970), artista contemporani estatunidenc
 Susanna de la Croix (La Haia, 1756 – 1789), pintora neerlandesa